Скандинавские, или северогерманские, языки — группа языков в составе германской ветви индоевропейской языковой семьи. Распространены главным образом в Северной Европе: в Швеции, Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии, на Фарерских островах. Группы носителей скандинавских языков проживают также в Германии, Эстонии, Гренландии (территория Дании), на Украине (село Старошведское); говорят на скандинавских языках и эмигранты из скандинавских стран в США, Канаде, Австралии. Исторически скандинавские языки были распространены на больших пространствах Западной Европы, колонизированных в эпоху викингов: в Ирландии, Шотландии, на Оркнейских и Шетландских островах, в Англии (Данелаг), Нормандии.

С генетической точки зрения скандинавские языки традиционно делятся на  и :

 Островная подгруппа (исторически относится к западноскандинавским языкам)
 Древнеисландский язык †
 Исландский язык
 Фарерский язык
 Норн † (был распространён на Оркнейских и Шетлендских островах, вымер в XVIII веке)
 Гренландский язык (германский) †
 Континентальная подгруппа
 Западноскандинавские языки
 Древненорвежский язык †
 Норвежский язык
 Букмол (до 1929 г. то же, что Риксмол, затем две эти письменные нормы расходятся)
 Нюнорск (до 1929 г. называется Ландсмол)
 Восточноскандинавские языки
 Древнедатский язык †
 Датский язык
 Древнешведский язык †
 Шведский язык
 Шведский язык в Финляндии
 Сконское наречие
 Древнегутнийский язык †
 Гутнийский диалект шведского

Промежуточное положение занимает эльвдальский диалект.

Согласно другой классификации, выделяются островные и континентальные скандинавские языки, причём островные оказываются значительно более архаичными.

Несмотря на то что генетически норвежский язык дальше от стандартного шведского, чем датский, шведский и норвежский литературные языки в большой степени взаимопонимаемы (в меньшей мере это относится к диалектам). На письме все континентальные скандинавские языки в целом взаимпонимаемы без большого труда. Носители исландского и фарерского также могут в какой-то мере понимать устную речь друг друга; на письме это проще, что связано с консерватизмом как исландской, так и фарерской орфографии.

Самые ранние памятники скандинавских языков — старшие рунические надписи — относятся ещё к праскандинавскому периоду.

Антропонимика

Литература 
  (в пер.)
  (в пер.)
 Кузнецов С. Н. Скандинавские языки // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990.